Borbély István (1886–1932) magyar irodalomtörténész
Borbély István (1903–1987) jezsuita tartományfőnök
Borbély István (1950) politikus, Polgárdi polgármestere (1990–2010)